USS Belleau Wood — имя двух американских военных кораблей.

 USS Belleau Wood (CVL-24) — лёгкий авианосец, переоборудованный из крейсера. Участвовал во Второй мировой войне.
 USS Belleau Wood (LHA-3) — универсальный десантный корабль типа «Тарава», находившийся в составе ВМС США с 1978 по 2005 годы.